Натуральне число 442
 442 рік до нашої ери
 442 рік нашої ери